Pappermann ist der Familienname folgender Personen:

 Ernst Pappermann (1942–2011), deutscher Jurist
 Friedrich Pappermann (1909–1995), deutscher Kunstsammler
 Heinrich Pappermann (1852–1902), eigentlicher Name des Schauspielers Heinrich Robert